Арби́ Агу́ев () — проживающий в Австрии чеченский боец смешанных единоборств. Свой дебютный бой провёл 14 июня 2008 года в Чехии против местного бойца Франтишека Сметанки. Дебют оказался удачным — Агуев победил удушающим приёмом в первом раунде. 20 мая 2016 года в бою за титул чемпиона АСВ в четвёртом раунде уступил техническим нокаутом российскому бойцу Анатолию Токову. По состоянию на май 2019 года, Агуев провёл 34 боя, из которых выиграл 26 (8 нокаутов) и проиграл 8 (3 нокаута).

Статистика боёв

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Арби Агуев.  Биография, результаты, фото

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Бойцы смешанных единоборств Австрии